Willem Hielkema (journalist), Fries journalist
Willem Hielkema (pianist), Nederlands pianist van Friese komaf